Ferulago athoa är en flockblommig växtart som beskrevs av Victor von Janka. Ferulago athoa ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
athoa